Simon Fraser (11. lord Lovat)
 Simon Fraser (13. lord Lovat)
 Simon Fraser (generał)
 Simon Fraser (odkrywca) (od niego Simon Fraser University)
 Simon Fraser – australijski wioślarz